Putsche ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Eduard Putsche (1805–1882), deutscher Philologe
 Roland Putsche (geb. 1991), österreichischer Fußballspieler